Dirac-Medaille steht für mehrere im Gedenken an Paul Dirac verliehene Preise:

 Dirac-Medaille (ICTP) des International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
 Dirac-Medaille (IOP) des Institute of Physics (IOP)
 Dirac Medal (UNSW) der University of New South Wales (UNSW)
 Dirac-Medaille der World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC); siehe World Association of Theoretical and Computational Chemists#Dirac-Medaille